Войкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Алексеевском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Войкино. https://alekseevskiy.tatarstan.ru/alekseevskiy/voykinskoe.htm

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 11-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования „Алексеевский муниципальный район“ и муниципальных образований в его составе».

Краткая историческая справка:

       Войкинский сельский Совет депутатов трудящихся организовался в 1918 году, относился к Спасскому уезду Лаишевской волости. С 1927 года стал подчиняться исполкому Алексеевского райсовета.

       В 1959 году Войкинский сельсовет вошел в Базяковский сельский Совет. Объединенный сельский Совет получил название Базяковский сельсовет.

       В 1962 году Базяковский сельский Совет переименовался в Войкинский сельский Совет. Месторасположение сельсовета перенесено в Войкино.

       С октября 2005 года образовалось Войкинское сельское поселение куда вошли населенные пункты: Войкино, Ямкино, Базяково, Пановка.

Население

Состав сельского поселения 
Наименование населенных пунктов и количество жителей в них: село Войкино -198, деревня Ямкино -14, село Базяково- 163, деревня Пановка – 47.

Национальный состав: русские – 73,87%; мордва – 16,7% ; татары – 7,49%; другие – 1,92%.

Примечания 

Муниципальные образования Алексеевского района Татарстана
Сельские поселения Татарстана